Unterberger är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Unterberger (född 1985), italiensk skådespelare och sångerska
 Christoph Unterberger (1732–1798), österrikisk målare
 
 Ignaz Unterberger (1748–1797), österrikisk målare
 Michelangelo Unterberger (1695–1758), österrikisk målare
 Reinhold Unterberger (1853–1920), tysk gynekolog

Tyska efternamn